Богдан Девић (Вршац, 31. октобар 1927) био је југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1967. || Хасанагиница  || /
|-
| 1969. || Хороскоп  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Деветнаест дјевојака и један морнар  || /
|-
| 1973. || Камионџије (ТВ серија) || /
|-
| 1973. || Наше приредбе (ТВ серија) || 
|-
| 1976. || Два другара (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || Јоаким (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1988. || Јазавац пред судом (ТВ филм) || Судија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић  (ТВ серија)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Југословенски глумци
Вршчани
Српски глумци